Municipio de Pine River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pine River (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Pine River (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.